Bielany peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Bielany, gmina du powiat de Sokołów
 Bielany, village du powiat de Grójec 
 Bielany, village du powiat de Lipsko 
 Bielany, village du powiat de Płońsk 
 Bielany, village du powiat de Pułtusk 
 Bielany, village du powiat de Sokołów
dans d'autres voïvodies
 Bielany, arrondissement de Varsovie 
 Bielany, village de la voïvodie de Basse-Silésie 
 Bielany, village de la voïvodie de Petite-Pologne 
 Bielany, village de la voïvodie de Lublin